Liceul de Informatică se poate referi la:
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” (București)
Liceul Internațional de Informatică (București)
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” (Brașov)
Liceul Internațional de Informatică (Constanța)
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (Cluj)
Liceul de Informatică „Grigore Moisil” (Iași)
Colegiul Național de Informatică (Piatra Neamț)
Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” (Suceava)
Liceul de Informatică „Grigore Moisil” (Timișoara)